Radhošť (berg), een berg in de Tsjechische Beskiden
 Radhošť (okres Ústí nad Orlicí), een Tsjechische gemeente